Лос Верхелитос има више значења:

 Лос Верхелитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Верхелитос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Верхелитос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Верхелитос, Аиде Ангуло (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Верхелитос, Раул Ајала (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Верхелитос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Верхелитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику